Казимиров Віталій Петрович — старший сержант МВС України, учасник російсько-української війни.
 Казимиров Володимир Петрович — доктор хімічних наук, професор.

 Казимирова Катерина Григорівна (1921—2012) — радянська актриса, народна артистка Молдавської РСР (1960).